Colorado Rockies se poate referi

 Porțiunea Munților Stâncoși situată în statului american State of Colorado, ori
 mult mai general, la porțiunea sudică a Munților Stâncoși, Southern Rocky Mountains
 Un club de basketball, The Colorado Rockies din National Baseball League (fondat în 1993)
 Fosta echipă Colorado Rockies din National Hockey League, care a avut acest nume între 1976 - 1982, după care a fost redenumită New Jersey Devils

Nume proprii